Никола́й Васи́льевич Соколо́в:
 Соколов, Николай Васильевич (1835—1889) — русский революционер, публицист.
 Соколов, Николай Васильевич (1841—1915) — российский химик.
 Соколов, Николай Васильевич (1899—1980) — генерал-майор инженерных войск, Герой Советского Союза.
 Соколов, Николай Васильевич (1918—1994) — инженер-электрохимик.
 Соколов, Николай Васильевич (1921—1975) — Герой Советского Союза.